Akın est un nom propre turc.

Étymologie 

Akın (toponyme, prénom et nom de famille) vient du substantif turc akın qui signifie « raid », « razzia », « incursion » (terme guerrier).

Le mot a également donné , formé de akın et du suffixe -cı qui signifie « celui qui ».  est un nom de famille qui signifie « faiseur de raid », « assaillant ».

Il existe également le patronyme turc , formé de akıncı et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de ». Akıncıoğlu signifie donc « fils du faiseur de raid », « fils de l'assaillant ».

Toponyme 

Akın et Akin sont des toponymes turcs notamment portés par :
 , village du district de Kocasinan dans la province de Kayseri ;
 , village du district de Akkışla dans la province de Kayseri ;
 , village turc du district central de la province de Tokat ;
 , village du district d’Edremit dans la province de Van ;
 , village du district de Sandıklı dans la province d’Afyonkarahisar ;
 , village du district de Şereflikoçhisar de la province d'Ankara ;
 , village du district de Seyitgazi dans la province d’Eskişehir.

Prénom 
Akın ou Akin est un prénom masculin d'origine turque.

Akın

Akin

Patronyme 

  (1991-), footballeur turco-allemand ;
  (1953-), homme politique turc ;
  (1953-), homme politique turc ;
  (1973-), homme d'affaires et homme politique turc ;
  (1940-), médecin et universitaire turc ;
  (1925-1977), homme politique turc ;
 Azra Akın (1981-), modèle et actrice turque, Miss Monde 2002 ;
  (1921-2015), écrivain turc ;
  (1978-), footballeur turco-belge ;
 Can Akın (1983-), basketteur turc ;
  (1977-) est un compositeur de musique contemporaine ;
  (1970-), acteur allemand ;
  (1959-), homme politique turc ;
  (1932-2006), compositeur et chef de chœur turc ;
  (1972-), caricaturiste turc ;
 Çağla Akın (1995-), joueuse de volley-ball turque ;
  (1971-), basketteuse turque et directrice de l'équipe féminine de basketball de Fenerbahçe ;
  (1964-), poète et traducteur turc ;
  (1929-), footballeur turc ;
  (1979-), acteur et présentateur turc ;
 Fatih Akın (1973-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur turco-allemand ;
 Filiz Akın (1943-), actrice, animatrice de télévision et scénariste turque ;
  (1933-2015), poète et écrivain turc ;
  (1954-), homme d'affaires turc ;
  (1984-), footballeur turc ;
  (1953-), homme politique chypriote turc ;
 Levan Akin (1979-), réalisateur et scénariste suédois, d'origine géorgienne ;
  (née Monique Obermüller, -), actrice et réalisatrice mexicano-allemande ;
  (1986-), footballeur turco-belge ;
 , connu comme Akın ou Dayindarlı, chanteur turc de musique pop ;
  (1918-2001), homme politique turc ;
  (1905-1959), compositeur turc ;
  (1967-), musicien turc ;
  (1957-), actrice turque ;
  (1885-1944), militaire turc ;
  (1892-1971), homme politique turc ;
 Serhat Akın (1981-), footballeur turco-allemand ;
  (1889-1973), officier américain ;
  (1962-), poète, écrivain, journaliste et acteur turc ;
  (1984-), footballeur turc ;
 Todd Akin (1947-), homme politique américain ;
  (1916-1992), militaire et homme politique turc ;
  (1900-1977), homme politique turc.

Référence 

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc
Homonymie de toponyme